, es un término japonés que puede hacer referencia a:

 Hiryū, un portaaviones japonés activo desde 1939 hasta su hundimiento en 1942.
 Mitsubishi Ki-67 Hiryū, un bombardero del Ejército Imperial Japonés.
 Strider Hiryū, un personaje de videojuegos de Capcom.
 Strider Hiryū, videojuego más conocido como Strider, protagonizado por el personaje anterior.
 Hiryū no Ken, un videojuego de lucha con elementos RPG para Nintendo 64 lanzado en 1998.

Apellidos japoneses